

Patronyme 

 Bonfield Marcoux, acteur et scénariste canadien ;
 Camille Marcoux (1930-1973), médecin québécois et figure marquante de la Côte-Nord ;
 Guy Marcoux (né en 1965), chanteur country du Québec ;
 Guy Marcoux (né en 1924), homme politique québécois député de Québec—Montmorency ;
 Jules Marcoux, entrepreneur et artiste canadien actif au  ;
 Pierre Marcoux (1731-1797), homme politique du Bas-Canada ;
 Rémi Marcoux (né en 1940), homme d'affaires québécois ;
 Valérie Marcoux (né en 1980), patineuse artistique canadienne ;
 Vanni Marcoux (1877-1962), chanteur d'opéra français ;
 Yvon Marcoux (né en 1941), homme politique provincial québécois ;

Patronymes composés
 .

Toponyme 

 Marcoux, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Marcoux, commune française de la Loire ;
 Marcoux, lieu-dit dans la commune française de Beauville (Lot-et-Garonne).

Autre 
 Camille-Marcoux, traversier canadien entre Matane-Godbout et Matane-Baie-Comeau

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France